Райнберги — старинный немецкий аристократический род.
 Райнберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. 
 Ра́йнберг — немецкая фамилия.

Известные носители фамилии 
 Райнберг, Джозеф Габриель (1839—1901) — немецкий органист и композитор.  
 Райнберг, Пауль (1894—1974) — немецкий судья по хоккею на траве.
 Райнберг, Ян Людвигович (1901—1944) — заместитель командира 125-го гвардейского стрелкового полка (43-я гвардейская стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт), Герой Советского Союза.